Adelaide International 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2021 z cyklu Adelaide International rozgrywany w dniach 22–27 lutego 2021 roku w Adelaide na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 535 530 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Australii
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19